Иван Маркович Ганнусенко (, 14 октября 1919, село Николаевка Харьковской губернии — 14 июля 2004, Киев) — советский и украинский военный и государственный деятель, начальник Орджоникидзевского высшего военного командного краснознаменного училища имени С. М. Кирова МВД СССР (1962—1967), начальник Управления внутренних войск Украинской ССР и Молдавской ССР (1970—1985), депутат Верховного Совета УССР IX—XI созывов. Участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Иван Маркович Ганнусенко родился 14 октября 1919 года в селе Николаевке Харьковской губернии в многодетной крестьянской семье.

С 1939 года служил в Красной армии. С 1941 года — сержант, командир отделения учебного полка 36-й конвойной дивизии НКВД.

После начала Великой Отечественной войны в 1941 году принимал участие в эвакуации золотого запаса СССР, за что был удостоен благодарности наркома внутренних дел СССР.

Член ВКП (б) с 1943 года.

В 1943 году с отличием окончил офицерские курсы в Свердловске, лейтенант, командир взвода снайперской роты 236-го московского конвойного полка. В мае 1944 года — проходил боевую стажировку в 184-й дивизии 33-й армии Западного фронта . С 1944 года — командир роты охраны лагерей военнопленных в Ивановской области, где содержался генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

В 1948—1951 годах учился в Военном институте Министерства внутренних дел СССР. С 1951 года — начальник штаба 236-го конвойного полка, впоследствии командир полка ВВ МВД СССР в Горьком. Начальник штаба дивизии ВВ МВД СССР в Ленинграде. С 1962 по 1967 год — начальник Орджоникидзевского высшего военного командного краснознаменного училища имени С. М. Кирова МВД СССР.

С 1967 по 1970 год — начальник штаба Управления внутренних войск Украинской ССР и Молдавской ССР (Киев).

С 1970 по 1985 год — начальник внутренних войск Министерства внутренних дел СССР по Украинской и Молдавской ССР (Киев). С 1975 года по 26 января 1988 года — депутат Верховного Совета Украинской ССР. Делегат XXIV съезда КПСС.

В 1996—2000 годах — главный специалист научно-правового отдела ВВ МВД Украины. Участвовал в разработке Закона Украины «О внутренних войсках Украины».

Умер 14 июля 2004 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище (участок № 49б).

Сочинения

Награды 
Награды СССР
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Благодарность наркома внутренних дел СССР (1941)

Награды Украины
 Орден Богдана Хмельницкого I степени
 Знак отличия МВД Украины «Крест славы»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Александр Ищук Жертвенность Очерк 16 Сычёвская ссылка // Проза.ру

Генерал-лейтенанты (СССР)
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КП Украины
Делегаты XXVI съезда КПСС